Het ATP-toernooi van Pune 2019 (met de officiële naam Maharashtra Open) werd gespeeld van 31 december 2018 tot en met 5 januari 2019. Er werd gespeeld op de hardcourt-buitenbanen van het Balewadi Stadium in de Indiase stad Pune. Dit was een van de drie toernooien die het begin van het ATP-seizoen 2019 inluidden.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Pune
Pune